Pizzicato bezeichnet

 eine Spielweise von Streichinstrumenten, siehe Pizzicato

Siehe auch:
 Pizzicato Five (auch P5), japanische Popmusikgruppe
 Pizzicato (Magazin), luxemburgische Fachzeitschrift 
 Pizzicato Verlag, Schweizer Musikverlag